Lumen est un terme scientifique d'origine latine signifiant lumière qui peut avoir plusieurs sens en fonction du contexte dans lequel il est employé :
 le lumen, une unité de mesure du flux lumineux en physique ;
 en biologie ::
 le lumen, la cavité d'un organe creux ou l'intérieur d'un organe tubulaire en anatomie (on utilise également le terme de « lumière ») ;
 le lumen, la cavité intérieure des coraux durs :
 le lumen, l'espace intérieur d'organites creux en cytologie (id.) ;
 (141) Lumen, un astéroïde découvert en 1875 ;
 Lumen, groupe de rock russe ;
 Lumen Gentium est l'une des quatre constitutions conciliaires promulguées par le concile Vatican II.
 Lumen (Chilling Effects) est un site web de lutte contre les avis légaux abusifs créé en 2001.
Lumen, une maison d'édition spécialisée dans la littérature pour enfants, adolescents et jeunes adultes.
Lumen, le learning center de l'Université Paris-Saclay

Voir aussi